Pustohl bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Rühn im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern